Ibusuki může být:

 Ibusuki (Kagošima) – město v prefektuře Kagošima v Japonsku
 Ibusuki (okres) – okres (gun) v Japonsku
 Ibusuki (sopka) – vulkanický komplex v Japonsku

Reference